Allocation peut désigner :

en informatique
 allocation de mémoire, l'attribution d'un espace dans la  mémoire aux programmes et aux variables ;
 File Allocation Table (ou FAT), un système de fichier ;

une prestation sociale
 allocation universelle ;
  ;
  ;

un frais de représentation
 allocation de dépenses, un montant d'argent versé aux élus ;
 allocation, un montant d'agent versé à la fin du mois.